Boutroux er et franskt efternavn, der henviser til:

 Émile Boutroux (1845-1921) – fransk filosof
 Pierre Boutroux (1880-1922) – fransk matematiker

Franske efternavne